Rečice, plaats in Servië
Řečice (doorverwijspagina), gemeenten in Tsjechië